

Мюлау (Німеччина) — громада, федеральна земля Саксонія

Мюлау — громада в кантоні Ааргау